Nemertes maculosa är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Ehlers 1871. Nemertes maculosa ingår i släktet Nemertes, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
maculosa